Scolecotheca är ett släkte av svampar. Scolecotheca ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scolecotheca